Marriner est un nom anglais utilisé comme prénom et comme nom de famille.

Nom de famille 
 Billy Marriner (1873-1914), dessinateur et auteur de comic strip américain ;
 Neville Marriner (1924-2016), chef d'orchestre et violoniste britannique ;
 Andrew Marriner (1954-), clarinettiste britannique, fils du précédent ;
  (né en 1971), arbitre anglais.

Prénom 
 Marriner Eccles (1890-1977), économiste et banquier américain.